Ви́ктор Миха́йлович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Виктор Михайлович (род. 1941) — советский и российский тренер по греко-римской борьбе.
 Кузнецов, Виктор Михайлович (род. 1961) — советский футболист.